Higher Power (band) - Britse band
 Higher Power (Big Audio Dynamite) - album van Big Audio Dynamite
 Higher Power (Coldplay) - muzieknummer uit 2021
 Higher Power (film) - film uit 2018
 Higher Power (The Dirty Nil) - album van The Dirty Nil